Bodola:
 Budila, mai demult: Bodila ()
 Nume de familie
 Iuliu Bodola
 Stadionul Iuliu Bodola
 Stadionul Iuliu Bodola din Oradea

Toponime maghiare
Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania